Servigney, commune française de la Haute-Saône
 Servigney, ancienne commune française du Doubs